Het 16e FIBA Wereldkampioenschap basketbal voor vrouwen vond plaats van 23 september tot en met 3 oktober 2010 in Tsjechië. 16 landen streden in 3 steden om de wereldtitel.

Verenigde Staten behaalde voor de achtste maal de wereldtitel door in de finale gastland Tsjechië met 89-69 te verslaan. Hiermee plaatste het zich direct voor de Olympische Spelen.

Groepsfase

Groep A (Ostrava)

Groep B (Ostrava)

Groep C (Brno)

Groep D (Brno)

Achtste finale ronde

Groep E (Ostrava)

Groep F (Brno)

Knock-outfase (Karlsbad)

Classificatie

Vijfde tot achtste plaats

Negende tot twaalfde plaats

Dertiende tot zestiende plaats

Eindrangschikking

Individuele prijzen

MVP (Meest Waardevolle Speler) 
  Hana Horáková

All-Star Team 
  Hana Horáková
  Diana Taurasi
  Eva Vítečková
  Sancho Lyttle
  Alena Levtsjanka

Externe links 
 Officiële site

Wereldkampioenschap basketbal
Basketbal in 2010
Basketbal
Basketbal in Tsjechië
Sport in Ostrava
Sportevenement in Brno